Peter Robinson (auteur), Engels auteur
 Peter Robinson (politicus), Noord-Iers politicus
 Peter Robinson (muzikant), toetsenist van Stealers Wheel
 Peter Robinson (golf)
 Peter Robinson (regisseur), regisseur van documentaires